Юліус Фучик — чеський письменник і журналіст.
 Юліус Фучик — австро-угорський композитор та диригент.
  — чехословацький корабель.